О́золиньш (, в русифицированной форме также Озолин или Озолинь) — латышская фамилия.

Известные носители:

 Озолиньш, Алфредс (1895—1986) — латвийский виолончелист.
 Озолиньш, Арвид Карлович (1908—1996) — артист балета.
 Озолиньш (Озолинс), Артур (род. 1946) — канадский пианист, лауреат премии «Джуно» и Большой музыкальной награды Латвии.
 Озолиньш, Карлис (1905—1987) — латвийский и советский политический деятель.
 Озолиньш, Леопольд (1937—2021) — латвийский политик, депутат Сейма Латвии.
 Озолиньш, Миервалдис (1922—1999) — советский и латвийский актёр.
 Озолиньш, Сандис (род. 1972) — латвийский хоккеист.
 Озолиньш, Янис Адольфович (1908—1981) — советский композитор, дирижёр и педагог.

См. также 
 О́золиня () — женская форма фамилии Озолиньш
 Озолин
 Озолс